General Las Heras kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Partido de General Las Heras, kommun, Buenos Aires, 
 General Las Heras (kommunhuvudort i Argentina), Buenos Aires, 

Robotskapade Argentinaförgreningar